Das Butlins Grand Masters 1985 war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes, zweitägiges Dartsturnier, das im King’s Cabaret Theatre von Birmingham (England) ausgetragen wurde. Im Finale besiegte der topgesetzte Engländer Eric Bristow den Australier Terry O’Dea (5:3).

Preisgeld 

Das höchste Finish wurde außerdem mit einem Preisgeld von £ 700 ausgezeichnet.

Turnierplan

Weblinks 
 Butlins Grand Masters 1985. In: mastercaller.com, abgerufen am 10. Januar 2023.
 1985 Butlins Grand Masters. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 10. Januar 2023.

1985
Dartveranstaltung 1985